Akwamu bezeichnet 

 ein westafrikanisches Volk, siehe Akwamu (Volk)
 einen ehemaligen Staat im heutigen Ghana, siehe Königreich Akwamu
 ein Ort in Ghana, siehe Akwamu (Ort)